Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1925 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 24 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Daphne Akhurst et Aubrey Willard battent Sylvia Lance Harper et Richard Schlesinger en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1925
Australie Double mixte
Australie Double mixte
1925 en Australie
Compétition de tennis à Sydney